Андріївський кафедральний собор (Сілвер-Спрінг) — Українська православної церкви США в Сілвер-Спрінг, штат Меріленд
 Свято-Андріївський кафедральний собор — Українська Православна Церква Київського Патріархату, посвячена в честь Святого Миколая Чудотворця